Дерево — багаторічна рослина з твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону.
 Деревина, дерево — матеріал з цієї рослини, що йде на будівництво.
 Дерево як граф.
 Дерево Тремо
 Дерево як структура даних.
 Родовідне дерево — таблиця у вигляді дерева, що вказує на розгалуження роду, сім'ї; схеми родоводу.
 Світове дерево — своєрідна модель Всесвіту.

Примітки 

en:Tree (disambiguation)